() est un mot anglais signifiant « dette ». Il peut faire référence à :

Littérature 

 Debt: The First 5000 Years, livre de David Graeber, publié en 2011.

Cinéma 

 Debt, film muet américain de Harry Solter, sorti en 1910 ;

 , drame silencieux américain de Frank Powell, sorti en 1917 ;
 , titre anglais de , film colombien de Manuel José Álvarez et Nicolás Buenaventura, sorti en 1917 ;
 , titre anglais de , film polonais de Krzysztof Krauze, sorti en 1999 ;
 The Debt, film israélien d', sorti en 2007 ;
 , titre original de L'Affaire Rachel Singer, film américain de John Madden, sorti en 2010 ;
 , court métrage américain de , sorti en 2014.